Die Spielzeit 2004/05 war die zwölfte reguläre Austragung der 1. Liga als zweithöchste slowakische Eishockeyspielklasse. Meister wurde der HKm Zvolen B. Da dieser als Zweitvertretung eines Extraliga-Teams nicht in diese aufsteigen konnte, nahm der Playoff-Finalist HC VTJ Topoľčany an der Extraliga-Relegation teil, in der er allerdings am HK Spartak Dubnica scheiterte.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zwölf Mannschaften insgesamt 40 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften nach der Hauptrunde qualifizierten sich für die Playoffs, deren Meister an der Extraliga-Relegation teilnehmen durfte. Der Tabellenletzte musste in der Relegation gegen den Meister der 2. Liga antreten. Für die übrigen drei Mannschaften war die Spielzeit vorzeitig beendet. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Playoffs

Relegation 
In der Relegation setzte sich der ŠaHK Iskra Banská Bystrica in der Best-of-Five-Serie mit 3:2 Siegen gegen den HKm Humenné durch und verblieb damit in der 1. Liga.

 ŠaHK Iskra Banská Bystrica – HKm Humenné 3:2 (1:4, 4:1, 3:2, 3:5, 5:4 n. P.)

Weblinks 
 

Eishockeysaison 2004/05
1. Liga 2004